Waking Up:

 Waking Up (альбом OneRepublic), 2009
 Waking Up (альбом Бетані Діллон), 2007
 Waking Up (альбом Топпера Гідона), 1986
 Waking Up (пісня) гурту Elastica, 1995